Takie inię i nazwisko noszą:
 Wasilij Pawłowicz Roczew – ur. w 1951, radziecki biegacz narciarski, medalista olimpijski i mistrzostw świata
 Wasilij Wasilewicz Roczew – ur. w 1980, syn Wasilija Pawłowicza, także biegacz narciarski, medalista oilimpijski i mistrzostw świata